Øksnebjerg har flere betydninger:
 Øksnebjerg (Assens) – en bebyggelse i Gamtofte Sogn, Assens Kommune
 Øksnebjerg (Holsteinborg Sogn) – en bebyggelse i Holsteinborg Sogn, Slagelse Kommune
 Øksnebjerg (Understed Sogn) – et areal i Understed Sogn, Frederikshavn Kommune

Se også 
 Slaget ved Øksnebjerg
 Øksnebjerg Mølle
 Øksnebjergstenen